Сэ́нди Ганьо́н (; ) — австралийская кёрлингистка, тренер по кёрлингу, спортивный судья по кёрлингу.

В составе женской сборной Австралии участник десяти  (лучший результат — бронзовые призёры в  и ). Одиннадцатикратная  (на настоящее время первое место среди кёрлингисток Австралии по количеству этих чемпионских титулов). В составе женской сборной ветеранов Австралии участник пяти  (лучший результат — седьмое место в ).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позициях третьего и четвёртого. В ветеранской сборной — скип команды.

Как судья по кёрлингу () избрана Всемирной федерацией кёрлинга для обслуживания соревнований по кёрлингу на  и зимних Паралимпийских играх 2022.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австралии
Спортивные судьи Австралии